Габби Барретт () — американская певица, кантри-музыкант, автор и исполнитель. Финалист конкурса American Idol, где в 2018 году заняла третье место. Номинант на звание «Лучшего нового исполнителя кантри 2020 года».

Её дебютный сингл «I Hope» возглавил кантри-чарт Hot Country Songs и стал первым с октября 2017 года хитом в его top 10 в индивидуальном женском исполнении без аккомпанемента. Он вошёл в top 20 основного американского хит-парада Billboard Hot 100 и получил 2-кратную платиновую сертификацию RIAA.

Биография 
 См. также «Биографию» в английском разделе.
Родилась 5 марта 2000 года в г. Munhall в Пенсильвании (США). Она начала петь в 9 лет и устраивать шоу в 11 лет. В 2014 году она выиграла конкурс Kean Quest Talent Search. В 14 лет по совету отца стала петь в полностью чёрном христианском хоре Lamb of God Christian Ministries в Хомстеде, штат Пенсильвания.

Она в 17 лет заняла третье место в 16-м сезоне передачи American Idol на канале ABC..

Её дебютный альбом Goldmine вышел 19 июня 2020 года и в первую же неделю получил 15,98 млн стримов (потоков on-demand), побив рекорд по стримингу для любого дебютного альбома кантри-певицы.

В 2021 году была включена в список 30 самых перспективных молодых музыкантов, избранных журналом Forbes в его списке 30 Under 30 в категории «Музыка».

Дискография 
 См. также «Gabby Barrett Discography» в английском разделе.

Студийные альбомы

Синглы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 http://gabbybarrett.com/
 Gabby Barrett — I Hope (Official Music Video) (более 90 млн просмотров)

Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США